TOP3B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 862 амінокислот, а молекулярна маса — 96 662.

Кодований геном білок за функціями належить до ізомераз, топоізомераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Ізомерази